La schizogenèse, mot forgé à partir du grec  et , est la création d'une fracture.
 En biologie animale, la schizogenèse est un mode de reproduction asexuée, par autotomie (scissiparité).
 En psychiatrie, la schizogenèse est l'ensemble des processus qui induisent la schizophrénie.
 En sciences sociales, la schizogenèse est la création d'une fracture sociale ou culturelle.